Devil Doll peut faire référence à :
 Devil Doll, le titre en anglais de Les Poupées du diable, un film américain de 1936 ;
 Devil Doll, le titre en anglais de La Poupée diabolique, un film d'horreur britannique de 1964 ;
 Devil Doll, un groupe de rock italo-slovène ;
 Devil Doll, un groupe de rockabilly américain.